

Toponyme 

 Riccia, commune d'Italie ;
 La Riccia, ancien nom d'Ariccia, commune d'Italie.

Botanique 
 Riccia est un genre de mousses dont la plus connue est Riccia fluitans (mousse aquatique)